Змагання з плавання на дистанції 200 метрів комплексом серед жінок на Олімпіаді 2012 року відбулись 30–31 липня в Центрі водних видів спорту в Лондоні.

Рекорди 
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Під час змагань встановлено такі рекорди:

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки

Посилання 
NBC Olympics Coverage

200 метрів комплексом (жінки)